ЗАЗ, Заз может означать:
 ЗАЗ — украинское предприятие, производитель легковых автомобилей, а также фургонов и автобусов. 
 Заз — французская певица, настоящее имя — Изабель Жеффруа.
 ЗАЗ — исторически сложившаяся местность (район) Чернигова, расположена на территории Деснянского административного района.